Le mot russe Loubianka peut désigner à la fois :
 La place Loubianka de Moscou ;
 Un immeuble ayant notamment abrité le quartier-général du FSB et fait office de prison, et se trouvant au nord de cette place ;
 La station de métro Loubianka située sous la place du même nom.